Аллсвенскан 1948/49 — 25-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1948/49 року розпочався 8 серпня 1948 року й завершився 6 червня 1949 року.

Чемпіоном Швеції став клуб Мальме ФФ.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція